El acrónimo Conavi o CONAVI puede hacer referencia a:
 Comisión Nacional de Vivienda, un organismo de México;
 Consejo Nacional de Viabilidad, un organismo de Costa Rica;
 Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, un extinto banco de Colombia, actualmente fusionado con Bancolombia.